Velika nagrada Italije 2013 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. septembra 2013 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretji pa je bil Mark Webber, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:24,319
| 1:23,977
| 1:23,755
| 1
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:24,923
| 1:24,263
| 1:23,968
| 2
|-
! 3
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:24,776
| 1:24,305
| 1:24,065
| 3
|-
! 4
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:24,950
| 1:24,479
| 1:24,132
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:24,661
| 1:24,227
| 1:24,142
| 5
|-
! 6
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:24,527
| 1:24,393
| 1:24,192
| 6
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,655
| 1:24,290
| 1:24,209
| 7
|-
! 8
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:24,635
| 1:24,592
| 1:24,502
| 8
|-
! 9
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:24,739
| 1:24,563
| 1:24,515
| 9
|-
! 10
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,630
| 1:24,575
| 1:28,050
| 10
|-
! 11
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:24,819
| 1:24,610
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:24,589
| 1:24,803
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:24,737
| 1:24,848
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:25,030
| 1:24,932
|
| 17
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:24,905
| 1:25,011
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:25,009
| 1:25,077
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:25,226
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:25,291
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:26,406
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:26,563
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:27,085
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:27,480
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 53
| 1:18:33,352
| 1
| align="center" |  25
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 53
| +5,467
| 5
| align="center" | 18
|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 53
| +6,350
| 2
| align="center" |  15
|-
! 4
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 53
| +9,361
| 4
| align="center" |  12
|-
! 5
| align="center" | 11
|  Nico Hulkenberg
| Sauber-Ferrari
| 53
| +10,355
| 3
| align="center" | 10
|-
! 6
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 53
| +10,999
| 6
| align="center" | 8
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 53
| +32,329
| 7
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 53
| +33,130
| 13
| align="center" | 4
|-
! 9
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 53
| +33,527
| 12
| align="center" | 2
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +38,327
| 9
| align="center" | 1
|-
! 11
| align="center" | 7
|  Kimi Raikkonen
| Lotus-Renault
| 53
| +38,695
| 11
|
|-
! 12
| align="center" | 6
|  Sergio Perez
| McLaren-Mercedes
| 53
| +39,765
| 8
|
|-
! 13
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 53
| +40,880
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 53
| +49,085
| 14
|
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 53
| +56,827
| 18
|
|-
! 16
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 52
| Zavore
| 17
|
|-
! 17
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 20
|
|-
! 18
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 19
|
|-
! 19
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 21
|
|-
! 20
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 22
| 
|-
! Ods
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 14
| Prenos
| 10
|
|-
! Ods
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India–Mercedes
| 0
| Trčenje
| 15
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013